CHSY1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 15-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 802 амінокислот, а молекулярна маса — 91 784.

Кодований геном білок за функцією належить до трансфераз. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів. 
Локалізований у мембрані, апараті гольджі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 15

Трансферази